Una microrráfaga es una columna muy localizada de aire descendente, que produce vientos divergentes que son similares pero distinguibles de los tornados (no gira como en los ciclones y tornados) que generalmente tienen daños convergentes. Hay dos tipos de microrráfagas: microrráfagas húmedas y microrráfagas secas. La escala y la rapidez de una microrráfaga hace que sea un gran peligro para las aeronaves debido a la cizalladura del viento de bajo nivel causado por su frente de racha. Varios accidentes fatales han sido atribuidos al fenómeno en las últimas décadas.

La microrráfaga típica tiene una duración promedio de unos 15 minutos desde que es detectada hasta su desaparición; su divergencia en los primeros 7 minutos es cuando alcanza un máximo en la intensidad del viento; la descendencia se produce debajo de la base de la tormenta o muy cerca pudiendo llegar a tener un radio de descendencia en los primeros minutos después de que impacta contra el suelo desde unos 500 m.

Un caso conocido de microrráfagas es el caso del Vuelo 191 de Delta Airlines.

Referencias

Enlaces externos 
 The Semi-official Microburst Handbook Homepage (NOAA) 
 Taming the Microburst Windshear (NASA) 
 Microbursts (University of Wyoming) 
 Forecasting Microbursts & Downbursts (Forecast Systems Laboratory) 
 Vídeo de una microrráfaga

Eolometeoros
Vientos